

Geografia

Austria 
 Offenhausen – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Germania 
 Offenhausen – comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Offenhausen – ex comune ora frazione di Gomadingen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)